Hòa Lợi (Bình Dương)
 Hòa Lợi (Bến Tre)
 Hòa Lợi (Trà Vinh)
 Hòa Lợi (Kiên Giang)